Pridoli kan syfta på:

 Pridoli (epok) – den yngsta geologiska epoken inom Silur
 Přídolí – en köping i Tjeckien